Правителство на Александър Малинов може да се отнася за:

 Правителство на Александър Малинов (1908–1910) – Малинов 1
 Правителство на Александър Малинов (1910–1911) – Малинов 2
 Правителство на Александър Малинов (1918) – Малинов 3,4
 Правителство на Александър Малинов (1931) – Малинов 5